Jorge Enrique Abello – attore e regista colombiano
 Luigi Abello – giurista italiano